Cats puede referirse a:

Entretenimiento 

 Cats, musical de 1981 basado en El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum;
 Cats (película de 1998), versión en video del musical homónimo;
 Cats (película), película de 2019 basada en el musical;

 The Cats, banda de rock de los Países Bajos;
 The Cats (reggae), banda de reggae de Reino Unido;

Personas 

 Jacob Cats, poeta neerlandés (1577-1660);
 Jacob Cats (pintor), pintor neerlandés (1741-1799);

Deportes 

 Geelong Football Club, equipo de fútbol australiano, también conocido como The Cats;
 Lions (Super Rugby), equipo de rugby sudafricano, conocido anteriormente como Cats;

Finanzas 

 CATS (finanzas), sistema electrónico de negociación bursátil (Computer Assisted Trading System).